Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2021 fand vom 1. bis 19. September statt. Wie bei der vorherigen EM 2019 gab es wieder vier Gastgeber. Es waren diesmal Estland, Finnland, Polen und Tschechien. Italien setzte sich im Finale gegen Slowenien durch. Das Spiel um Platz drei gewann Polen gegen Titelverteidiger Serbien. Die deutsche Nationalmannschaft schied im Viertelfinale aus.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei galt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhielt der Sieger drei Punkte, der Verlierer ging leer aus. Bei einem 3:2 gab es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale, in dem über Kreuz gespielt wurde (A1 gegen C4, B1 gegen D4 usw.). Danach ging es im K.o.-Modus weiter.

Spielplan

Erste Runde

Finalrunde

Spielstätten

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2021
Europameisterschaft der Männer
Europameisterschaft der Männer 2021
Europameisterschaft der Männer 2021
Europameisterschaft der Männer 2021
Europameisterschaft der Männer 2021
Sportveranstaltung in Estland
Sportveranstaltung in Finnland